Urząd Transportu Kolejowego
 University of Tennessee
 UTK – kod IATA lotniska na atolu Utirik